T92 Howitzer Motor Carriage – semovente
 T92 Light Tank – carro armato leggero